Nowe Faszczyce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Błonie
 Stare Faszczyce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Błonie